«Templo de Monterrey» puede referirse a cualquiera de las siguientes edificaciones religiosas, ubicadas en la ciudad de Monterrey, México:

Templos 
 Iglesia de la Purísima, bajo el patrocinio religioso de la Inmaculada Concepción.
 Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los templos religiosos más grandes del norte de México.
 Basílica (antigua) de Guadalupe, a 50 metros de la actual basílica y parte de la Arquidiócesis de Monterrey.
 Capilla de los Dulces Nombres, antiguo templo católico construido alrededor de 1830.
 Templo de Monterrey, uno de los templos construidos y operados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.